Ruské příjmení Gusarov () má více nositelů: 

 Alexej Gusarov (* 1964), ruský hokejista
 Gennadij Alexandrovič Gusarov (1937–2014), sovětský fotbalista
 Nikolaj Ivanovič Gusarov (1905–1985), sovětský politik

Ruská příjmení